Poduzetnički inkubator Osvit u Donjem Miholjcu poduzetnička je zadruga osnovana 18. travnja 2003. godine radi davanja podrške poduzetničkim inicijativama i poduhvatima. Grad Donji Miholjac dao je status poduzetničkog inkubatora Poduzetničkoj zadruzi Osvit i omogućio im korištenje prostora pod  povoljnim uvjetima, kontinuiranu savjetodavnu pomoć i osnove administrativnog servisa, čime se  smanjuju troškovi poslovanja.

Ciljevi 
Osnovni cilj davanja na korištenje prostora PI OSVIT je pomoć poduzetnicima početnicima koji žele obavljati ili obavljaju proizvodnu i razvojno proizvodnu djelatnost, te uslužnu djelatnost vezanu uz proizvodnju u prvim, najkritičnijim godinama njihova poslovanja, ali i pomoć svima koji imaju projekt temeljen na naprednim tehnologijama, uključujući znanstvene institucije, studente, inovatore, male i srednje poduzetnike ili velike tvrtke. 

Ciljevi i zadaci Poduzetničkog inkubatora Osvit su:
 sudjelovati u ekonomskom razvoju regije 
 promovirati lokalno poduzetništvo i pomoći u razvoju novih tvrtki
 povećati broj tvrtki koje opstaju na tržištu 
 smanjiti vjerojatnost propasti start-up tvrtki 
 smanjiti vrijeme potrebno za osnivanje i rast tvrtki i učiniti ove procese troškovno efikasnijim 
 pružati poslovne, tehničke, obrazovne i druge usluge klijentima inkubatora i malim i srednjim poduzetnicima u regiji
 poticati inovativnost i razvoj novih tehnologija
 poticati komercijalizaciju znanstvenih istraživanja 
 smanjiti stopu nezaposlenosti i zadržati kvalificiranu radnu snagu u zemlji

Razvojni put inkubatora 
Poduzetnički inkubator OSVIT osnovan je 2003. godine kao poduzetnička zadruga, koju je osnovao Miholjački poduzetnički centar i tri poduzetnika iz Donjeg Miholjca.

Sa Vladom Republike Hrvatske sklopljen je ugovor o korištenju bivših prostora tvornice obuće “Borovo” u Donjem Miholjcu, koji su nakon rata napušteni u Donjem Miholjcu.

Od početka poslovanja 2003. godine Poduzetnički inkubator pruža prostorne usluge poduzetnicima (najam proizvodnih i poslovnih prostorija Inkubatora) po uvjetima povoljnijim od tržišnih, savjetodavne usluge u vezi s poslovanjem i upravljanjem, administrativne usluge te računovodstveno-knjigovodstvene usluge.

Inkubiranje poduzetnika početnika osmišljeno je za pružanje prostorne i logističke podrške poduzetnicima kako bi prevladali poteškoće u poslovanju u najkritičnijim prvim godinama poslovanja, i za uspostavljanje stabilnog i uspješnog poslovanja.

Nakon donošenja novog Zakona o zadrugama 2015. godine je provedeno usklađivanje sa Zakonom, a kojim promijenjena struktura zadrugara te su uz Miholjački poduzetnički centar ostali zadrugari postali zaposlenici u poduzetničkim potpornim institucijama.

Nakon toga u inkubator kao zadrugari ulaze Općina Magadenovac i Grad Donji Miholjac.

Danas broji 9 zadrugara.

PI radi na podizanju kompetencija poduzetnika, zaposlenih, ali i na stvaranju novih IT stručnjaka.

Poduzetnički inkubator Osvit jedini je inkubator u Republici Hrvatskoj koji djeluje na principima socijalnog poduzetništva i upisan je u evidenciju Saveza zadruga, član je udruge Hrvatskih izvoznika softvera – CISEx i udruge Osijek Software City, član je poduzetničke mreže BOND pri HAMAG-BICRO.

Godine 2010. proglašen je najboljim poduzetničkim inkubatorom u Republici Hrvatskoj, a 2016. je dobio Zlatnu plaketu “Grb Grada Donjeg Miholjca” kao priznanje za dugogodišnje djelovanje u razvoju gospodarstva.

Od 2016. godine Poduzetnički inkubator djeluje u novoizgrađenom objektu koji pruža mogućnost pružanja svih usluga, a osobito tvrtkama koje se bave razvojem informatičkih djelatnosti.

Danas Poduzetnički inkubator djeluje na dvije lokacije u Industrijskoj zoni Janjevci i to u novoj zgradi smještenoj u centralnom dijelu zone (Industrijska zona Janjevci 21) i u prostorima u Vukovarskoj 142 u prostorima čija površina je 7.500 m2.

Uvjeti poslovanja 
Poduzetnički inkubator u svojim prostorima ima 17 tvrtki stanara u kojima je zaposleno oko 80 zaposlenih.

Poduzetnici početnici imaju posebne beneficije na cijenu poslovnog prostora, ovisno o godini poslovanja. Među pogodnostima koje pruža, poduzetnicima su najzanimljivije one koje se odnose na zakup poslovnog prostora po subvencioniranim cijenama, koje se kreću do 3 €/m2 za proizvodne prostore te do 5 €/m2 za uredske prostore.

Knjigovodstveni servis pruža usluge knjigovodstva za oko 20 poslovnih subjekata iz čega ostvaruje prihod.

Pružanje savjetodavnih i konzultantskih usluga godišnje se pruži za oko 50 poslovnih subjekata. Tim Osvit također prati i natječaje koji su zanimljivi tvrtkama te ih pravovremeno informira o istima, a ukoliko su zainteresirani, pruža i podršku i pomoć poduzetnicima oko prijave i provedbe projekata.

Pružanje informatičkih usluga godišnje se obavlja za oko 15 subjekata.

Lokacija i prostor 

Na početku industrijske zone u ulici Vukovarska 142 u Donjem Miholjcu nalazi se 11 uredskih i 18 proizvodnih prostora. U ovom prostoru su smještene proizvodne djelatnosti jer lokacija raspolaže sa značajnom snagom zakupljene električne energije.

U srcu Industrijske zone Janjevci nalazi nova zgrada Tehnološkog parka koja uz uredske prostore ima 4 radna prostora te konferencijsku dvoranu i coworking prostor namijenjenih poduzetnicima za njihove potrebe. Svi radni prostori su klimatizirani i grijani centralnim grijanjem. Ova lokacija je namijenjena sofisticiranijim tehnologijama i uslužnim djelatnostima.

Konferencijska dvorana je površine 60 m2 a opremljena projektorom i sustavom ozvučenja te magnetnom pločom i flip chartom. Konferencijski stol je moguće, po potrebni, rastaviti u klasične radne stolove.

Coworking prostor opremljen je kaučem, televizorom, HTC Vive Pro sustavom virtualne stvarnosti te šankom u kojem se nalaze hladnjak, mikrovalna pećnica i kuhalo za kavu. Prostor platforme (gornji dio prostora) je opremljen ugradbenom magnetnom pločom te radnim jedinicama a moguće je postaviti i projektorsko platno.

Aktivnosti 
U svojem djelovanju Poduzetnički inkubator je realizirao značajan broj projekata čija ukupna vrijednost prelazi 2,5 milijuna eura. Projekti su realizirani samostalno, ali i u suradnji sa projektnim partnerima. Partneri na projektima su bili domaći i strani pravni subjekti, a među njima su bile poduzetničke potporne institucije, znanstvene (fakulteti i srednje škole), državne institucije (ministarstva, agencije zavodi), lokalne samouprave, udruge i ostali gospodarski subjekti.

Posebno se ističe izgradnja i uređenje poduzetničke infrastrukture; izgradnja poslovne zgrade u zoni, uređenje i adaptacija devastiranih proizvodnih prostora inkubatora (stara zgrada), nabava opreme i namještaja, opremanje IT laboratorija sa 3D skenerima, 3D printerima, VR opremom i mjernim instrumentima, CNC strojevima i dr.

Poduzetnički inkubator Osvit već godinama sudjeluje u STEM revoluciji - inicijativi pokrenutoj od strane udruge IRIM, na način da se u školama obilježava Svjetski tjedan programiranja globalnim događajem pod nazivom Sat kodiranja (Hour of Code). Osim toga, organizirane su micro:bit radionice te brojne druge aktivnosti, a u planu za proljeće 2023. godine je organiziranje STEAM sajma za učenike osnovnih i srednjih škola iz okolice.

2017. godine Poduzetnički inkubator Osvit je jedini u Hrvatskoj, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, organizirao predakceleracijski program pod nazivom Beehive. U sklopu ovog programa 13 nezaposlenih je kroz 6 mjeseci steklo dodatne kompetencije a kao rezultat ističemo 2 startup poduzeća koja su nastala kao rezultat ovog programa.

2019. godine organiziran je Hackathon iz IoT područja, u kojem je sudjelovalo četiri ekipe. Kroz 48 sati rada na rješenju timovi su u opuštenoj ali radnoj uspostavili komunikaciju, kako unutar, tako i među timovima.

Tim Poduzetničkog inkubatora Osvit aktivnije je započeo s radom sa 3D printerima početkom 2020. godine. U jeku pandemije bili smo jedni od prvih koji smo samoinicijativno izradili i donirali više od 350 zaštitnih vizira KBC Osijek, OB Našice, te domovima zdravlja Donji Miholjac i Valpovo a vizire smo donirali i ljekarnama na širem području Donjeg Miholjca te PU Donji Miholjac. Rad se nastavio novim dizajnom kopči za medicinske maske, kojih smo dosad donirali više od 1000 komada. U međuvremenu je Osvit istupio na tržište te nudi uslugu dizajna i 3D ispisa po potrebama i željama klijenata.

Izvori

Poduzetništvo
Donji Miholjac